Molekulska formula -{C2H4Cl2O}- se može odnositi na:

 Bis(hlorometil) etar
 Dihlorometil metil etar